Anyang-dong (koreanska: 안양동) är en stadsdel i kommunen Anyang i provinsen Gyeonggi,  i den nordvästra delen av Sydkorea,   km söder om huvudstaden Seoul. Den ligger i stadsdistriktet Manan-gu.

Administrativt är Anyang-dong uppdelat i:

Källor

Indelningar i Gyeonggi